sspp est une abréviation, qui signifie :
 Sous-espèces, soit sub-species en latin, au pluriel, généralement abrégé en « sspp. » ;
 sous-espèce, au singulier, est abrégé en « ssp. » ;
 espèces, au pluriel, est abrégé en « spp. ».

 Système de Surveillance de la Pression des Pneumatiques (terme utilisé chez Renault) on rencontre aussi « détection du sous-gonflage », ou le terme international : Tire pressure monitoring system (TPMS)

 Service de surveillance des planètes primitives, série de science-fiction de Jean-Pierre Garen.

 

Abréviation